Да́риус Га́рленд (; род. 26 января 2000 года в Гэри, штат Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Кливленд Кавальерс» в Национальной баскетбольной ассоциации. На студенческом уровне выступал за команду университета Вандербильта «Вандербильт Комодорс». Был выбран на драфте НБА 2019 года в 1-м раунде под 5-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера

Кливленд Кавальерс (2019—н.в.) 
Гарленд был выбран пятым выбором на драфте НБА 2019 года командой «Кливленд Кавальерс». 3 июля 2019 года «Кливленд Кавальерс» объявили о подписании контракта с Гарлендом. 23 октября 2019 года Гарленд дебютировал в НБА, начав с поражения 85—94 от «Орландо Мэджик» с восемью очками, двумя подборами, пятью передачами и перехватом.

Личная жизнь 
Отец Дариуса Уинстон Гарленд играл в баскетбол в колледже штата Миссури, прежде чем провел семь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Позже он стал руководителем развлекательного центра в тюрьме штата Индиана и тренером Вестсайдской академии лидерства в Гэри. Оба деда Гарленда служили в армии США. У него есть старшая сестра Кейси и старшие братья Десмонд, Коди, Мигель и Хилтон.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте сборной США

Баскетболисты США
Игроки «Вандербильт Комодорс» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»